Численность населения республики по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население —  % ().

Численность населения 

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Национальный состав

Динамика

Этнические карты 
Разбивка по городским сельским поселениям, данные переписи 2010 года.

По районам 
Национальный состав по районам (2002):

Этнические карты

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Примечания